Independence Township est un township du comté de Franklin dans le Missouri, aux États-Unis.

Références

Article connexe 
 Missouri

Township au Missouri
Comté de Franklin (Missouri)